Георг фон Келлер (; 17 февраля 1823, Ясеник Пруссия — , Кантрек Померания) — прусский политический деятель, председатель Палаты представителей Пруссии; старший брат министра внутренних дел Пруссии Эрнста-Маттиаса фон Келлера.

Биография 
Получил образование в Гейдельберском и Берлинском университетах.

С 1850 по 1868 года администратор в городе Доберфаль в Западной Померании.

С 1866 по 1903 год был депутатом в прусской Палате представителей от избирательного округа Шверин 6 (Грайфенберг Западная Померания).

До 1874 года был первым вице-председателем Палаты.

С 1879 по 1897 год председатель Палаты представителей.

Сначала был членом Консервативной партии, затем свободно-консервативной, наконец, вернулся опять к консерваторам.

В 1884 году был назначен членом прусского Государственного совета.

С 1876 по 1906 год председатель Ассамблеи провинции Померания.

Рыцарь ордена «Чёрного орла». Член студенческой ассоциации «Саксо-Боруссия Гейдельберг».

Примечания

Литература 
 

Выпускники Берлинского университета
Депутаты прусского ландтага
Политики Германии